.skv är en filändelse som används för datafiler i textformat där datan är separerad med ett semikolon (Semicolon separated values file). Skillnaden mellan .csv-filer och .skv-filer är vilket separationstecken som används, komma respektive semikolon.

Flera tabellbehandlingsprogram (som t.ex. Microsoft Excel) kan läsa .skv-filer.

Källor

Filformat